

Geografia 
 Mosby – città della Contea di Clay, Missouri (Stati Uniti d'America)

Persone
 John Singleton Mosby – colonnello statunitense dell'esercito confederato.
 Bernice Mosby – cestista statunitense.
 Ted Mosby – personaggio fittizio della sitcom statunitense How I Met Your Mother, interpretato da Josh Radnor.

Altro
 Mosby – casa editrice statunitense.